wilczak – rodzaj drapieżnego ssaka z rodziny psowatych
 wilczak falklandzki – wymarły gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych
 wilczak – hybryda wilka i psa
 wilczak czechosłowacki – rasa psów
 wilczak Saarloosa – rasa psów

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Wilczak – część miasta Bydgoszcz
 Wilczak – część wsi Mętków w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice
 Wilczak – część wsi Strzeszyn w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Wilczak – część wsi Białka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Wilczak – część wsi Błażowa Górna w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa

Osoby o nazwisku Wilczak 
 Bronisław Wilczak (1928–1999) – polski pułkownik, dyplomata
 Dariusz Wilczak (ur. 1961) – reportażysta, dziennikarz tygodnika Newsweek
 Paweł Wilczak (ur. 1965) – polski aktor
 Tomasz Wilczak (ur. 1955) – polski urzędnik.

Inne 
 Wilczak – góra w Górach Bardzkich
 Wilczak – góra w Karkonoszach
 Wilczak – ulica i część miasta Poznań